De Oostenrijkse voetbalbeker 1995/96 (Duits: ÖFB Cup 1995/96) was de 62ste editie van dit Oostenrijkse voetbalbekertoernooi. Het begon op 1 augustus 1995 met de eerste ronde en eindigde met de finale op 5 juni 1996 in het Ernst-Happel-Stadion in Wenen onder leiding van scheidsrechter Konrad Plautz. SK Sturm Graz won de beker voor de eerste keer in de clubgeschiedenis door SCN Admira/Wacker met 3-1 te verslaan dankzij treffers van Darko Milanič en Arnold Wetl (2).

Schema

Zie ook
Oostenrijks voetbalkampioenschap 1995/96
Oostenrijks voetbalelftal in 1995
Oostenrijks voetbalelftal in 1996

1996
Bekervoetbal 1995/96